

Cinema 
 Operazione walkiria (Der 20. Juli) – film tedesco del 1955, diretto da Falk Harnack
 Operazione Valchiria (Valkyrie) – film tedesco-statunitense del 2008, diretto da Bryan Singer

Fumetti 
 Valchiria – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Mitologia 
 Valchiria – personaggio della mitologia norrena

Musica 
 La Valchiria – opera di Richard Wagner

Storia 
 Operazione Valchiria – complotto per spodestare Adolf Hitler

Altro 
 Valchiria – pronome italiano femminile
 North American XB-70 Valkyrie –  aereo statunitense
 Le Valchirie – romanzo di Paulo Coelho